Polka může být:
 Polka, tanec
 Polka (Vápenná), část obce Vápenná v okrese Jeseník
 Polka (Horní Vltavice), část obce Horní Vltavice v okrese Prachatice
 Polka (potok), přítok Vidnavky v okrese Jeseník
 označení pro příslušnici polského národa